Sipos János (1926) evezős, edző
 Sipos János (1933–2008) újságíró
 Sipos János (1951–2012) kerékpárversenyző, edző, sportvezető, szerkesztő
 Sipos János (1953) népzenekutató
 Sipos János (1979) labdarúgó (PMFC)
 Sipos János (1991) atléta, futó